Ognes, commune française de l'Aisne
 Ognes, commune française de la Marne
 Ognes, commune française de l'Oise
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France